.45 – calibro da arma da fuoco, equivalente a circa 11,5 mm, come per il .45 ACP
.45 – film thriller indipendente del 2006